Austria:
 Dürrenstein – szczyt w Ybbstaler Alpen

Inne:
 Dürrenstein – zamek

Zobacz też:
 Dürnstein